Кубок конфедераций 1999 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 24 июля по 4 августа в Мексике.

Матчи Группы A прошли с 25 по 29 июля 1999 года в городе Мехико. В состав группы вошли хозяева турнира сборная Мексики, финалист Кубка Америки 1997 сборная Боливии, победитель Кубка Азии 1996 сборная Саудовской Аравии и победитель Кубка африканских наций 1998 сборная Египта.

Положение команд

Боливия — Египет 

Помощники судьи:
 Фернандо Тресако Грасия
 Авни Хассунех

Мексика — Саудовская Аравия 

Помощники судьи:
 Бомер Фиерро
 Мануэль Нейра Чанг

Саудовская Аравия — Боливия 

Помощники судьи:
 Суреш Бехари
 Фернандо Тресако Грасия

Мексика — Египет 

Помощники судьи:
 Мануэль Нейра Чанг
 Бомер Фиерро

Египет — Саудовская Аравия 

Помощники судьи:
 Бомер Фиерро
 Мануэль Нейра Чанг

Боливия — Мексика 

Помощники судьи:
 Фернандо Тресако Грасия
 Суреш Бехари

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1999